Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) — один из крупнейших российских судостроительных заводов Дальнего Востока, специализируется на строительстве кораблей военно-морского флота и судов разных классов гражданского назначения водоизмещением до 2000 т.

С 2022 года, из-за вторжения России на Украину, завод находится под санкциями Украины и США

История 
 Принято решение правительства № 2988—833 от 27.11.1945 года о строительстве завода № 876 (п/я 151).
 29 июня 1953 года — официальный день рождения нового завода № 151.
 Постановлением Совета Министров РСФСР № 20067-46 от 21.03.1961 года присвоено название — «Хабаровский судоремонтный завод».
 Приказом МСП СССР — Ш0056 от 31.01.1966 года предприятие переименовано в «Хабаровский судостроительный завод».
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР — М404 от 14.12.1982 года присвоено имя — «Хабаровский судостроительный завод имени 60-летия Союза ССР».
 В соответствии с приказом № 54 от 17.03.1999 года — Государственное унитарное предприятие «Хабаровский судостроительный завод».
 5 января 2001 года в соответствии с приказом № 1 сменило форму собственности на Федеральное государственное унитарное предприятие.
 В соответствии с Указом Президента № 394 от 21 марта 2007 года создана «Объединённая судостроительная корпорация» в состав которой вошло предприятие.
 с 29 октября 2008 года Акционерное Общество «Хабаровский судостроительный завод».

Собственники и руководство 
Основной владелец компании — АО «Объединённая судостроительная корпорация»

Генеральный директор:
 Кошкарёв Геннадий Терентьевич (?-2014)
 Васько Игорь Юрьевич (с 2014)

Деятельность 
 строительство судов для ВМФ РФ и зарубежных заказчиков, Пограничной службы ФСБ РФ;
 гражданское судостроение (в том числе суда на воздушной подушке);
 рыболовецкие суда
 изготовление продукции технического назначения для всех отраслей промышленности;
 судовой ремонт.

Интересные факты 
 В 2010 году задолженность судостроительного завода перед генерирующей компанией — Хабаровскэнергосбыт составила 5,8 млн рублей. В связи с этим поставки электроэнергии на предприятие сократились и завод начал производить плановые выключения электричества.
 В 2012 году задолженность по договорам аренды земельного участка, на котором расположено предприятие достигла 36,9 миллионов рублей.
 В 2015 году Объединённая судостроительная корпорация обратилась в правоохранительные органы заявив, что с 2013 по 2014 годы экс-руководители «Росшельфа», якобы в целях финансового оздоровления предприятия, продали 100 % долей уставного капитала «ЦМТ-Шельф» компании «ГТ-2001», не уведомив основного акционера (51 % акций принадлежит Хабаровскому судостроительному заводу) и по заведомо заниженной цене. По версии следствия, сделка была направлена на отчуждение прав собственности на имущество ряда предприятий, входящих в «ЦМТ-Шельф», за что «Росшельф» после перечислил «ГТ-2001» 106 млн руб. Чтобы скрыть от учредителей факт сделки, менеджеры заключили договор на покупку 24 векселей кипрской компании Classide Holdings Limited на 521 млн руб., что покрывало разницу в сумме, необходимой для погашения основного долга «ГТ-2001».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Карточка предприятия на Корабел.ру

Предприятия Хабаровска
Судостроительные предприятия России
Предприятия судостроительной промышленности СССР
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину